Hagedorn (zu Hag und Dorn) steht für:
 Hagedorn, im weiteren Sinn Büsche und Sträucher wie Weißdorne
 Hagedorn, im engeren Sinn für Eingriffeliger Weißdorn
 Hagedorn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Hagedorn ist der Name folgender

Orte:
 Hagedorn (Halver), Stadtteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hagedorn (Kirchlengern), Ortschaft im Ortsteil Häver von Kirchlengerner, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Hagedorn (Steinheim), Stadtteil von Steinheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

geografischer Objekte:
 Hagedorn (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Naturdenkmal Hagedorn in Marsberg

Unternehmen:
 Hagedorn (Unternehmen), Landmaschinen- und Traktorhersteller aus Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Thomas Hagedorn Holding, Konzernmutter der Hagedorn Unternehmensgruppe mit Sitz im ostwestfälischen Gütersloh

Siehe auch:
 Hagdorn
 Hagendorn